Paviai csata (271)
 Paviai csata (476)
 Paviai csata (569)
 Paviai csata (773)
 Paviai csata (1431)
 Paviai csata (1525)